O Grande Prêmio da Austrália de 1993 foi a primeira etapa do mundial de MotoGP de 1993. Aconteceu no final de semana de 26 a 28 de Março nos 3.93 km do Eastern Creek Raceway.

500 cc

GPs de MotoGP de 1993
1993
Desporto na Austrália em 1993